În filozofie, Catharsis semnifică eliberarea de pasiuni, în primul rând prin intermediul artei.

Acest termen se mai poate referi la:
Catharsis, o formație de muzică folk din Republica Moldova
Catharsis, un roman științifico-fantastic scris de Romulus Bărbulescu.